A Kameleon System az Evotronics Kft. által kidolgozott épületautomatizálási rendszer, amelyet kifejezetten az otthonok automatizálására fejlesztettek ki. Nem ipari környezetből jött, nem tűzoltás jelleggel készült egy-egy feladat megoldására, hanem egy globális megoldási módot takar.

A rendszer buszrendszer alapú, összetett intelligenciájú.

A rendszer egyik eleme, „okos téglája” a Kameleon Light készülék.

További információk 
 
 
 Evotronics Kft.